São Paulo () poate se referi la:
 São Paulo — un oraș din Brazilia, capitala statului cu același nume.
 São Paulo — unul dintre statele federale ale Braziliei.
 São Paulo FC — club de fotbal din Brazilia.

Municipii din São Paulo